Eric van der Wal (1960), Nederlands kunstenaar en politiek tekenaar (onder het pseudoniem Pluis)
 Eric van der Wal, Nederlands muzikant